Labrecque steht für:
 einen Asteroiden aus dem Hauptgürtel, siehe (19379) Labrecque
 eine Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec, siehe Labrecque (Québec)

Labrecque ist der Familienname folgender Personen:
 Albertine Morin-Labrecque (1886–1957), kanadische Komponistin, Pianistin und Musikpädagogin
 Jacques Labrecque (1917–1995), kanadischer Folksänger und Musikproduzent
 Sam Labrecque (* 1992), kanadischer Eishockeyspieler